Albert Grey (hrabia)
 Albert Alexander Gray
 Albert L. Gray